Distretto di Dang, in  India
 Distretto di Dang, in  Nepal